La communauté de communes du Sud peut désigner :
 la communauté de communes du Sud, une ancienne communauté de communes de La Réunion, disparue en 2009,
 la communauté de communes du Sud, une communauté de communes de Mayotte, créée en 2015.